Ferguson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Douglas Campbell Ferguson
 Allan Ross Ferguson
 Douglas C.Ferguson
 Eustace William Ferguson
 Lynn M. Ferguson